De Laurentiis è un cognome italiano.

Persone
Alfredo De Laurentiis, conosciuto talvolta anche come Giorgio Herrman (1924-1981) – produttore cinematografico italiano
Aurelio De Laurentiis – (1949) produttore cinematografico italiano e presidente del 
Dino De Laurentiis (1919-2010) – produttore cinematografico italiano
Gaia De Laurentiis (1970) – attrice e personaggio televisivo italiana
Gianfranco De Laurentiis (1939-2020) – giornalista italiano
Giuliano De Laurentiis (1923-1973) – politico italiano
Luigi De Laurentiis (1917-1992) – produttore cinematografico italiano
Luigi De Laurentiis (1979) – produttore cinematografico e dirigente sportivo italiano
Martha De Laurentiis, nata Martha Schumacher (1954-2021) – produttrice cinematografica statunitense
Nicola De Laurentiis (1783-1832) – pittore italiano
Pietro De Laurentiis (1920-1991) – scultore italiano
Rodolfo De Laurentiis (1960) – politico, avvocato e dirigente italiano